Фамилия
Petry:
 Петри, Ахим (1927—2014) — восточногерманский актёр.
 Петри, Фрауке (род. 1975) — немецкий политик, предприниматель.
Petri:
 Петри, Бернгард Эдуардович (1884—1937) — антрополог и археолог, профессор этнологии Иркутского университета.
 Петри, Генри Вильгельм (1856—1914) — нидерландский скрипач и композитор, отец Эгона Петри.
 Петри, Дёрдь (1943—2000) — венгерский поэт, переводчик и журналист.
 
 Петри, Дэниэл — американский кинорежиссёр («Лесси», «Кокон: Возвращение»).
 
 Петри, Карл Адам (1926—2010) — немецкий математик и исследователь в области информатики, изобретатель сетей Петри.
 Петри, Ламберто (1910—1964) — итальянский футболист, защитник.
 Петри, Лаурентиус (1499—1573) — религиозный реформатор, первый евангелическо-лютеранский архиепископ в Швеции, брат Олауса Петри.
 Петри, Михала (род. 1958) — датская флейтистка.
 Петри, Мэри (род. 1951) — канадская фигуристка выступающая в парном катание.
 Петри, Олаус (1493—1552) — деятель шведской Реформации и писатель, брат Лаурентиуса Петри.
 Петри, Эгон (1881—1962) — американский пианист, сын музыканта Генри Вильгельма Петри.
 Петри, Эдуард Юльевич (1854—1899) — российский географ, этнограф и антрополог, потомок Олауса Петри.
 Петри, Элио (1929—1982) — итальянский кинорежиссёр и актёр.
 Петри, Эндре (1907—1975) — венгерский пианист.
 Петри, Юлиус Рихард (1852—1921) — немецкий микробиолог, ассистент Роберта Коха, изобретатель чашки Петри.
Petrie:
 Петри, Дональд (род. 1954) — американский актёр кино и кинорежиссёр.
 Петри, Роберт Метвен (1906—1966) — канадский астроном.
 Петри, Стюарт (род. 1970) — шотландский футболист.
 Питри, Флиндерс (1853—1942) — английский археолог, один из основоположников современной систематической египтологии.

Другое 
 Петри — крупный молодой ударный кратер в северном полушарии обратной стороны Луны.

См. также 
 Сети Петри
 Чашка Петри
 Ай-Петри
